Selfoss – miasto w południowej Islandii
 Selfoss – wodospad w północnej Islandii